Schlageter ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Leo Schlageter (1894–1923), deutscher Freikorpsangehöriger
 Albrecht Schlageter (1927–1999), deutscher Heimat- und Bergbauforscher
 Alfred Schlageter (1896–1981), Schweizer Schauspieler
 Arthur Schlageter (1883–1963), Schweizer Bildhauer und Maler
 Friedrich Schlageter (1900–1952), deutscher SA-Führer und Hauptverantwortlicher des SA-Terrors in Berlin-Steglitz
 Gunter Schlageter (* 1943), deutscher Informatiker
 Holger Schlageter (* 1973), deutscher Publizist, Theologe und Psychologe
 Hubert Schlageter (1925–2014), deutscher Verleger
 Johannes Karl Schlageter OFM (* 1937), deutscher Theologe
 Karl Schlageter (Maler) (1894–1990), Schweizer Maler 
 Rainer Eugen Schlageter (* 1946), deutscher Diplomat
 Walter Schlageter (1907–1995), deutscher Musiker, Dirigent, Chorleiter und Komponist

Schlageter bezeichnet:
 Albert Leo Schlageter, ein Segelschulschiff der Kriegsmarine, später Guanabara, heute Sagres
 Schlageter (Schauspiel) von Hanns Johst
 Schlageterinsel, Insel in der Böhme in Soltau
 Schlageter-Siedlung in Düsseldorf-Golzheim
 Schlageter-Nationaldenkmal, ehemaliges Denkmal in Düsseldorf zur Erinnerung an den NS-Aktivisten Albert Leo Schlageter

Siehe auch:
 Schlageter-Kaserne, eine ehemalige Kaserne in Freiburg im Breisgau, siehe Vauban-Kaserne
 Fall Schlageter, ein Bankenskandal in den 1990ern